Onderdistrict in Indonesië
 Tambak (Banyumas), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tambak (Gresik), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tambak (Cimarga), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Tambak (Kibin), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tambak (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tambak (Omben), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Tambak (Kuala Cenaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Tambak (Langgam), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Tambak (Indramayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tambak (Penukal Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Station in Indonesië
 Station Tambak, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java
Personen
 Michael Tambak (1992), Nederlands voetballer